Сезон 1994/95 Чешской экстралиги — 2-й чемпионат Чешской экстралиги. Впервые в своей истории чемпионом стал новичок турнира, клуб «Всетин», обыгравший в финале плей-офф «Злин».

Формат 
Формула 2-го сезона Чешской экстралиги осталась без изменений. На 1-м этапе 12 команд провели 4-круговой турнир, по итогам которого 8 команд вышли в плей-офф. Все серии плей-офф игрались до 3-х побед, кроме матчей за бронзовые медали. Чемпионом впервые в своей истории стал клуб «Всетин», обыгравший в финале плей-офф «Злин». Бронзовым призёром стал клуб «Ческе-Будеёвице». Примечательно, что «Всетин» стал чемпионом в первый же год своего участия в Экстралиге. В связи с расширением Экстралиги до 14 команд, все клубы сохранили право участия на следующий сезон. Из первой лиги в Экстралигу вышли «Комета» Брно и «Железарны» Тршинец.

Турнирная таблица 1-го этапа

Плей-офф

Четвертьфиналы 
Всетин — Хемопетрол Литвинов — 3:1 (3:0, 4:2, 3:6, 5:1)

Кладно — Славия Прага — 3:0 (7:4, 4:2, 3:2)

Оломоуц — Ческе-Будеёвице — 0:3 (2:5, 2:10, 3:5)

Злин — Пльзень — 3:0 (2:1 ОТ, 3:1, 4:3)

Полуфиналы 
Всетин — Ческе-Будеёвице — 3:0 (3:1, 3:2 ОТ, 4:2)

Кладно — Злин — 2:3 (3:7, 3:2, 3:8, 4:3 Б, 1:5)

Финал 
Всетин — Злин — 3:1 (3:6, 2:1, 4:2, 2:1 ОТ)

За 3-е место 
Кладно — Ческе-Будеёвице — 1:2 (3:5, 5:4 ОТ, 3:4 ОТ)

Турнир за 9-12 места

Лучшие бомбардиры

Шайбы 

1.Павел Янку (Злин) — 28 шайб

Гол+пас

1-й этап

Плей-офф

Состав чемпиона 
Вратари

Роман Чехманек, Иво Пешат

Защитники

Антонин Ставьяна, Алексей Яшкин, Станислав Павелец, Марек Тихи, Даниэль Врла, Радек Месичек, Павел Аугуста

Нападающие

Ростислав Влах, Томаш Сршень, Йозеф Беранек, Андрей Галкин, Роман Стантиен, Збинек Маржак, Мартин Сметак, Михал Томек, Мирослав Ставьяна, Любош Еначек, Мирослав Барус, Либор Форх, Павел Роглик, Иван Паделек

Тренер — Хорст Валашек

Ссылки 
 Сезон 1994/95 в разделе истории чешского хоккея

Чешская экстралига
1994 год в хоккее
1995 год в хоккее